Tante Soesa (typetje) - Presentatrice bij Fox Kids
Daphny Muriloff - TV producente, actrice en presentatrice
Tante Soesa & Sassefras - TV serie van Fox Kids (1997-2000)